Ива́н Никола́евич Алкала́ев-Калагео́ргий (1848 — 1918) — генерал-майор, в 1876—1893 годах преподаватель Александровского военного училища.

Происхождение 
Родился 7 января 1848 года в Киевской губернии. Отец — Николай Авраамович Калагеоргий-Алкалаев, мать (вторая жена Николая Авраамовича) — Анна Петровна Митюкова. Единокровный брат — К. Н. Алкалаев-Калагеоргий.

Военная служба

Учение 
В 1864 году окончил с отличием Владимирский Киевский кадетский корпус, затем — военное училище, также с отличием. Назначен в 9-й стрелковый батальон.

Места прохождения службы 
 28 ноября 1870 — 16 ноября 1876 — в Чугуевском пехотном юнкерском училище.
 18 ноября 1876 — 13 апреля 1893 — в Александровском военном училище: сначала на должности младшего офицера, позже — командир роты Его Величества; преподавал военную администрацию.
 10 марта 1894 — 23 марта 1898 — командир Коротоякского резервного батальона.
 23 марта 1898 — ? — командир 1-го Новогеоргиевского крепостного пехотного полка.
 C 1904 по июль 1906 — командир 2-й бригады 8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии.
 Судьба И. Н. Алкалаева-Калагеоргия после 1906 года неизвестна.

Чины 
 1888 — капитан гвардии
 1893 — полковник
 1904 — генерал-майор

Награды

Ордена 
 Орден Святого Станислава III степени
 Орден Святого Станислава II степени
 Орден Святой Анны III степени
 Орден Святой Анны II степени
 Орден Святого Владимира IV степени
 Орден Святого Владимира III степени

Медали 
 тёмно-бронзовая медаль «В память коронации императора Александра III»
 серебряная медаль «В память царствования императора Александра III»
 вензелевое изображение имени почившего Государя Императора Александра II

Семья 
Жена — Анна Петровна Ладыгина. Трое детей.

В художественной литературе 
И. Н. Алкалаев-Калагеоргий упоминается у А. И. Куприна в романе «Юнкера» как носитель прозвища Хухрик:
…с этим прозвищем была связана маленькая легенда. Однажды батальон Александровского училища на пробном манёвре совершал очень длинный и тяжелый переход. <…>

Наконец-то долгожданный привал. «Стой. Составь ружья. Оправиться!» — раздаётся в голове колонны команда и передаётся из роты в роту. Богатая подмосковная деревня. Зелень садов и огородов, освежающая близость воды. Крестьянские бабы и девушки высыпают на улицу и смеются. <…>

— И как это вы, бедные солдатики, страдаете? Жарища-то, смотри, кака адова, а вы в своей кислой шерсти, и ружья у вас аки тяжеленные. Нам не вподъем. На-ко, на-ко, солдатик, возьми ещё яблочко, полегче станет.

Конечно, эта ласка и «жаль» относилась большей частью к юнкерам первой роты, которые оказывались и ростом поприметнее и наружностью покраше. Но командир её Алкалаев почему-то вознегодовал и вскипел. Неизвестно, что нашёл он предосудительного в свободном ласковом обращении веселых юнкеров и развязных крестьянок на открытом воздухе, под пылающим небом: нарушение ли какого-нибудь параграфа военного устава или порчу моральных устоев? Но он защетинился и забубнил:

— Сейчас же по местам, юнкера. К винтовкам. Стоять вольно-а, рядов не разравнивать!

— Таратов, чему вы смеётесь? Лишнее дневальство! Фельдфебель, запишите!

Потом он накинулся было на ошалевших крестьянок.

— Чего вы тут столпились? Чего не видали? Это вам не балаган. Идите по своим делам, а в чужие дела нечего вам соваться. Ну, живо, кыш-кыш-кыш!

Но тут сразу взъерепенилась крепкая, красивая, румяная сквозь веснушки, языкатая бабёнка:

— А тебе что нужно? Ты нам что за генерал? Тоже кышкает на нас, как на кур! Ишь ты, хухрик несчастный! — И пошла, и пошла… до тех пор, пока Алкалаев не обратился в позорное бегство.

Ссылки 
 Командир роты Его Величества, преподаватель военной администрации полковник Алкалаев-Калагеоргий Иван Николаевич на сайте Алексея Бабурина Александровское военное училище (1863—1932 гг.).
 Алкалаев-Калагеоргий Иван Николаевич на сайте Русская Императорская армия.

Литература 
Смердов В. Сборник биографий бывших юнкеров Александровского военного училища и кадетского Александринского сиротского кадетского корпуса. — , 1905. — Ч. 3.
 

Иван Николаевич
Выпускники Киевского кадетского корпуса
Чугуевское военное училище
Александровское военное училище